Omethidae är en familj av skalbaggar. Omethidae ingår i överfamiljen Elateroidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Omethidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Omethidae